Kaufstraße steht für:

 Kaufstraße (Riga), Straße in Riga, Lettland
 Kaufstraße (Weimar), Straße in Weimar, Thüringen